Luopiois kyrkoby eller Luopioinen kyrkoby () är en tätort () i Pälkäne kommun i landskapet Birkaland i Finland. Fram till 2006 var Luopiois kyrkoby centralorten för tidigare Luopiois kommun. Vid tätortsavgränsningen den 31 december 2021 hade Luopiois kyrkoby 611 invånare och omfattade en landareal av 2,22 kvadratkilometer.

Referenser 

Tätorter i Finland
Pälkäne